Вила-Шан:

Вила-Шан (Алижо)
Вила-Шан (Вале-де-Камбра)
Вила-Шан (Форнуш-де-Алгодреш)
Вила-Шан (Вила-ду-Конде)
Вила-Шан (Эшпозенди)
Вила-Шан-де-Орике
Вила-Шан-де-Са
Вила-Шан-да-Бейра
Вила-Шан-де-Брасиоза
Вила-Шан-ду-Маран